8,8 cm FlaK 41 (, буквально 8,8-см зенитная пушка образца 41) — германское 88-миллиметровое зенитное орудие. В 1939 году объявило конкурс на создание новой зенитки с улучшенными баллистическими характеристиками. Первый образец появился в 1941 году. В течение Второй мировой войны пушка Flak 41 производилась в малых количествах, в войска поступала небольшими партиями, использовалась в качестве зенитной пушки.

Создание 
В 1939 г. фирма «Рейнметалл-Борзиг» получила контракт на создание новой пушки с улучшенными баллистическими характеристиками. Сначала пушка называлась Gerät 37 («устройство 37»). Это название было заменено в 1941 г. на 8,8-cm Flak 41, когда был изготовлен первый опытный образец пушки. Первые серийные образцы (44 штуки) были направлены в Африканский Корпус в августе 1942 г., причём половина их была потоплена в Средиземном море вместе с немецким транспортом. Испытания оставшихся образцов выявили ряд сложных конструктивных недостатков.

Лишь с 1943 г. эти пушки стали поступать в войска ПВО Рейха.В январе 1943 года Болгария закупила у Германии 100 зенитных орудий FlaK 41, которые она использовала в боевых действиях по противовоздушной обороне болгарской армии против бомбардировок англо-американской авиации над Болгарией в период 1943-1944 годов,и благодаря этим пушкам болгары одержали ряд побед над англо-американцами, сбив сотни американских и британских самолетов.Позже, в 1944-1945 годах, когда Болгария объявила войну нацистской Германии и воевала на фронте вместе с Советской Армией против немцев, болгарская армия использовала эти пушки как для противовоздушной обороны против немецких Люфтваффе, так и в качестве оружия для борьбы с болгарскими сухопутными войсками против Вермахта.

Новая пушка имела скорострельность 22-25 выстрелов в минуту, а начальная скорость осколочного снаряда достигала 1000 м/с. Пушка имела лафет шарнирного типа с четырьмя расположенными крестообразными станинами. Конструкция лафета обеспечивала ведение огня при угле подъёма до 90 градусов. В горизонтальной плоскости был возможен круговой обстрел. Пушка образца 1941-го года имела бронированный щит для защиты от осколков и пуль. Ствол пушки длиной 6,54 метров состоял из кожуха, трубы и казённика. Автоматический затвор был снабжён гидропневматическим досылателем, позволившим повысить скорострельность пушки и облегчить работу расчёта. Для пушек Flak 41 был увеличен пороховой заряд до 5,5 кг (2,9 кг у Flak18), для чего у патронной гильзы пришлось увеличить длину (с 570 до 855 мм) и диаметр (со 112,2 до 123,2 мм, по фланцу). Воспламенение заряда в гильзе — электрозапальное. Всего было разработано 5 видов снарядов — 2 осколочно-фугасных с различными типами взрывателей и 3 бронебойных. Досягаемость пушки по высоте: баллистический потолок 15000 м, высота действительного огня — 10500 м.

Бронебойный снаряд массой 10 кг и начальной скоростью 980 м/с на расстоянии 100 метров пробивал броню толщиной до 194 мм, а на расстоянии одного километра — 159 мм броню, на расстоянии двух километров — около 127 мм.

Подкалиберный снаряд массой 7,5 кг и начальной скоростью 1125 м/с с расстояния 100 м пробивал броню толщиной 237 мм, с расстояния 1000 метров — 192 мм, с 2000 метров — 152 мм.

В отличие от Flak 36, механическая тяга с использованием двух одноосных тележек не обеспечивала достаточной манёвренности при транспортировке пушки FlaK 41, поэтому велись работы по установке пушки на шасси танка «Пантера», но подобная самоходная зенитная пушка так и не была создана.

Flak 41 производилась небольшими партиями — до 1945 года, на вооружении немецкой армии было только 279 единиц Flak 41.

Варианты 
 88-мм Flak 37/41 — ввиду отсутствия Sonderanhänger 202 пушки были установлены на стандартный Sonderanhänger 201 от FlaK 37. Одно орудие было изготовлено в конце 1940, ещё 5 - в начале 1941.
88-мм Flak 41 — поступила в войска в 1941 году. Смонтирована на тележке Sonderanhänger 202 в стандартной комплектации. Продукт компании «Рейнметалл-Борзиг». В конце 1941 выпустили 6, 1942 - 54, 1943 - 122, 1944 - 273, и за первые три месяца 1945 - 75. Всего 530.
 88-мм Gerät 42: — модель пушки, которая разрабатывалась «Крупп» вместе с Flak 41. В серийное производство не пошла, но стала прототипом для противотанковой пушки.
 88-мм PaK 43 — противотанковая пушка, разработанная с 88-мм Gerät 42 производства «Круппа». Новый лафет Sonderanhänger 204. Разработчик и изготовитель в её различных вариантах — «Крупп» .
 88-мм PaK 43/41 — противотанковая пушка. Отличается от PaK 43 упрощённой конструкцией лафета. Масса 4,9 тонн.
 88-мм PaK 43/1 — установлена на шасси танка Т-IV — самоходная пушка «Насхорн».
 88-мм PaK 43/2 (изначально Stu.K. 43/1) — основная пушка истребителя танков «Элефант».
 88-мм PaK 43/3 и 43/4 (изначально Stu.K. 43) — основная пушка истребителя танков «Ягдпантера».
 88-мм KwK 43 — изменённая противотанковая пушка 88-мм PaK 43, основная пушка тяжёлого танка Тигр II («Королевский Тигр»).

Оценка

Сравнительные характеристики среднекалиберной зенитной артиллерии

Примечания

Ссылки 
8,8 cm Flak 41

Зенитная артиллерия
Артиллерия Германии периода Второй мировой войны
Артиллерия калибра 88 мм
FlaK 18